Frankenstein kan syfta på:

 Frankenstein – roman från 1818 författad av Mary Shelley
 Frankensteins monster – en konstgjord människa utan namn, skapad av Dr. Frankenstein i romanen Frankenstein
Frankensteins monster – en av huvudpersonerna i Shelleys roman
Frankenstein (film, 1910) – en amerikansk film från 1910
Frankenstein (film, 1931) – en amerikansk film från 1931
 I, Frankenstein – en australisk-amerikansk fantasy skräck thriller actionfilm från 2014
Frankenstein (film, 2015) – en amerikansk film från 2015
Frankenstein - djävulsk skräck – en japansk skräckfilm från 1965
Victor Frankenstein (film) – svensk-irländsk skräckfilm från 1977
Frankenstein (film, 1994) – en amerikansk skräckfilm från 1994
 Andy Warhol's Frankenstein – en amerikansk skräckfilm från 1973
 Frankenstein (serietidning) – en svensk serietidning
 Frankenstein (instrumental av Edgar Winter) – en instrumentallåt från 1972 av Edgar Winter från albumet They Only Come Out at Night

Personer 
 Alfred Frankenstein (1906-1981), amerikansk musiker och musikkritiker.
 Carl Frankenstein (1905-1990), tysk-israelisk socialpedagog.
 Doyle Wolfgang von Frankenstein, artistnamn för Paul Caiafa (född 1964), amerikansk gitarrist.
 Michael Frankenstein (1843-1918), österrikisk fotograf.
 Wolfgang Frankenstein (1918-2010), tysk konstnär.
Walter Frankenstein (född 1924), tysk-israelisk-svensk överlevare.

Geografi

 Landkreis Frankenstein – en historisk landkreis i provinsen Schlesien i Preussen

Polen 

 Frankenstein in Schlesien – tyska namnet på en ort i Nedre Schlesiens vojvodskap, Powiat ząbkowicki, se Ząbkowice Śląskie

Tyskland 

 Frankenstein, Oederan – ort i Oederan, Sachsen, 
 Frankenstein, Kaiserslautern – kommun i Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz,

USA

 Frankenstein, Missouri – en  ort i Osage County, Missouri

Robotskapade Polenförgreningar